São Henry ou em sua forma aportuguesada São Henri, é um bairro da cidade de Conceição de Macabu.

Etimologia 
Inicialmente São Henry era o nome de uma das grandes fazendas da Usina Victor Sence. O nome da fazenda foi uma homenagem a Henry Sence, filho do industrial francês Victor René Sence, proprietário da mesma.

Histórico do Bairro 
A partir da ocupação de lotes ao longo da estrada que ia para a localidade do Sertão, cortando parte da fazenda, surgiu o bairro do São Henry. Em meados dos anos 80, mas principalmente nos anos 90, com a crise da economia canavieira, e o consequente esvaziamento da área rural, o bairro recebeu novos moradores, principalmente atraídos pelos preços acessíveis de terrenos e aluguéis.

Bibliografia 

 GOMES, Marcelo Abreu. ABC de Macabu - dicionário de topônimos e curiosidades. Conceição de Macabu. Gráfica Macuco,2004.
 GOMES, Marcelo Abreu. Macabu - a história até 1900. Conceição de Macabu. Gráfica Macuco,1997.
 GOMES, Marcelo Abreu. Geografia Física de Conceição de Macabu. Conceição de Macabu. Gráfica e Editora Poema,1998.
 TAVARES, Godofredo Guimarães. Imagens da Nossa Terra. Prymil,2002.

Referências 

Bairros de Conceição de Macabu